Jesper Damgaard, danski hokejist, * 6. maj 1975, Holstebro, Danska.

Damgaard je kariero začel pri klubu Malmö IF Redhawks v švedski ligi, kjer je igral tudi za klub MoDo Hockey. Ob tem pa še za ECR Revier Löwen in Augsburger Panther v nemški ligi, HC Lugano v švicarski ligi in Rødovre IK v danski ligi. Za Malmö IF je odigral trinajst sezon, tudi 2010/11 v kateri se je upokojil.

Za dansko reprezentanco je nastopil na petnajstih svetovnih prvenstvih, od tega osmih elitne divizije, Dvakrat pa tudi v kvalifikacijah za olimpijski turnir. Od leta 2007 do konca svoje kariere je bil kapetan reprezentance, na katero je skupno nastopil na rekordnih 256-ih tekmah, dosegel pa 45 golov in 69 podaj.

Pregled kariere

|-
| Danska
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 92
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Danska
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 93
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Danska
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 93
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska ml. 2. liga
| 93/94
|
| 14
| 0
| 7
| 7
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Danska
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 94
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo B
| 94
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska ml. liga
| 94/95
|
| 30
| 5
| 7
| 12
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 15
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Danska
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 95
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo B
| 95
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska ml. liga
| 95/96
|
| 9
| 2
| 3
| 5
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 34
| 1
| 2
| 3
|
| 14
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Malmö IF
| Švedska ml. liga
| 96/97
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 49
| 2
| 4
| 6
|
| 18
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo B
| 97
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 32
| 2
| 1
| 3
| -3
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 41
| 3
| 0
| 3
| -6
| 16
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| -3
| 0
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo B
| 99
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 35
| 0
| 6
| 6
| +5
| 16
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Malmö IF
| Švedska ml. liga
| 99/00
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo B
| 00
|
| 7
| 3
| 1
| 4
| -1
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ECR Revier Löwen
| Nemška liga
| 00/01
|
| 60
| 7
| 12
| 19
| +4
| 38
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -4
| 0
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo D1
| 01
|
| 5
| 2
| 3
| 5
| -2
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ECR Revier Löwen
| Nemška liga
| 01/02
|
| 57
| 3
| 13
| 16
| -8
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo D1
| 02
|
| 5
| 2
| 2
| 4
| +5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 02/03
|
| 46
| 4
| 8
| 12
| 0
| 26
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| +1
| 2
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -7
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 03/04
|
| 50
| 6
| 9
| 15
| -7
| 51
|
| 5
| 0
| 4
| 4
| -3
| 6
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -10
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 04/05
|
| 44
| 7
| 7
| 14
| -5
| 28
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| +4
| 4
|-
| Danska
| Olimpijske kvalifikacije
| 05
|
| 3
| 2
| 0
| 2
| +3
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| -3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 05/06
|
| 50
| 7
| 7
| 14
| +15
| 38
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -5
| 6
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 4
| 2
| 2
| 4
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Augsburger Panther
| Nemška liga
| 06/07
|
| 49
| 6
| 9
| 15
| -23
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 06/07
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo A
| 07
|
| 6
| 2
| 2
| 4
| -8
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rødovre IK
| Danska liga
| 07/08
|
| 45
| 4
| 27
| 31
|
| 50
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 8
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 08/09
|
| 33
| 5
| 9
| 14
| +12
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Danska
| Olimpijske kvalifikacije
| 09
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo A
| 09
|
| 6
| 1
| 3
| 4
| +3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 09/10
|
| 36
| 0
| 4
| 4
| 
| 62
|
| 5
| 0
| 4
| 4
|
| 12
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo A
| 10
|
| 7
| 1
| 3
| 4
| 
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 10/11
|
| 13
| 4
| 1
| 5
| 
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Evropska liga
| 10/11
|
| 9
| 1
| 0
| 1
| 
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 878
| bgcolor="#7FFF00" | 97
| bgcolor="#7FFF00" | 166
| bgcolor="#7FFF00" | 263
| bgcolor="#7FFF00" | -42
| bgcolor="#7FFF00" | 772
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 57
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | -10
| bgcolor="#7FFF00" | 44
|}

Zunanje povezave 
 
 
 

Živeči ljudje
Danski hokejisti
Danski hokejski reprezentanti
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti ECR Revier Löwen
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti Augsburger Panther
Hokejisti HC Lugano
Hokejisti Rødovre IK